Хоја де Лобос има више значења:

 Хоја де Лобос (Гванахуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Хоја де Лобос, Кумбрес дел Гвапиљо (Гванахуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Хоја де Лобос (Пенхамо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику